Сражение при Тофрек () — битва во время восстания махдистов, произошло 22 марта 1885 года в пустынях Восточного Судана между британскими войсками под руководством генерала Джеральда Грэхэма и генерала Джона Макнила с одной стороны, и сил махдистов во главе с Османом Дигна с другой.

Сражение 
22 марта 1885 года, 49-й полк, 1-й Королевский Беркширский с Королевской морской пехотой Великобритании и Индийским контингентом (в составе Мадрас саперы 17-го пехотного и некоторые другие), прошли восемь миль к Тамаи, Судан, чтобы построить три укрепленные базы. До того как было завершено строительство, арабы племени Хадендоа совершили нападение. После тяжелой битвы враги были отбиты, потеряв 3000 убитыми и умершими от ран. Батальон потерял 21 убитыми, 33 ранеными.

Сражения по алфавиту
Сражения 1885 года
Колониальная Африка
Сражения в Судане
Сражения Великобритании
Март 1885 года
Махди